Sesia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Johan Christian Fabricius 1775. Sesia ingår i familjen glasvingar, Sesiidae.

Dottertaxa till Sesia, i alfabetisk ordning

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Glasvingar
Sesia